Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1954/1955 — 19-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в истории чемпионом стал клуб Руда гвезда из Брно, более известный под своим нынешним названием Комета.

Формат 
В сезон 1954/55 приняло участие 16 команд, разделённые на 2 группы. На первом этапе в каждой группе прошли матчи в 2 круга, по итогам которых команды, занявшие первые 2 места, вышли в финальный турнир, а команды, занявшие последние места, выбыли во вторую лигу. Матчи финальной группы проходили в Остраве. Чемпионом впервые в своей истории стала команда Руда гвезда из Брно. В 1-м туре финальной группы Спартак Соколово обыграл Баник Хомутов 4:2, в то время как Руда гвезда сыграла вничью 2:2 с клубом Танкиста Прага. Во 2-м туре Хомутов победил Танкисту 4:1, а Руда гвезда разгромила действующего чемпиона Спартак Соколово со счётом 8:2. В последнем туре Руда гвезда играла с Хомутовым: Баник вёл по ходу игры 2:1, но на 45 минуте Руда гвезда забила 2 гола (отличились Богумил Прошек и Зденек Наврат), победную шайбу забросил Франтишек Ванек, установив окончательный результат 4:3. Руда гвезда этим титулом начала долгую серию своих побед, став лучшим клубом Чехословакии и одним из лучших в Европе. Большой вклад в завоевание первых золотых медалей внесла 1-я тройка нападения: Властимил Бубник, Славомир Бартонь и Бронислав Данда, забросившие соответственно 15, 12 и 11 шайб в сезоне.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа Б

Финальная группа

Лучшие бомбардиры 

1. Мирослав Клуц (Баник Хомутов) — 25 шайб

2. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 21

3. Властимил Гайшман (Ческе-Будеёвице) — 20

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Колоух — 17 игр/2.29 гола за игру, Зденек Травничек — 2

Защитники

Богуслав Слама — 17 игр/7 очков (4 шайбы + 3 передачи), Ладислав Хабр — 17/6 (4+2), Франтишек Машлань — 17/1 (0+1), Ладислав Олейник — 17/1 (0+1)

Нападающие

Властимил Бубник — 17/22 (15+7), Бронислав Данда — 17/22 (11+11), Богумил Прошек — 17/20 (9+11), Франтишек Ванек — 17/19 (11+8), Зденек Наврат — 17/17 (9+8), Славомир Бартонь — 10/16 (12+4), Карел Шуна — 17/12 (9+3), Иржи Замастил — 17/9 (5+4), Рудольф Шойер — 17/7 (4+3), Мирослав Рыс — 2

Тренер — Владимир Боузек

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие победители групп второй лиги. Команды, занявшие первые 2 места, вышли в элитную лигу.

Примечания 
Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой

Ссылки 
 Сезон 1954/55 в разделе истории чешского хоккея

1954 год в Чехословакии
1955 год в Чехословакии
1954 год в хоккее
1955 год в хоккее